Hurvínek může znamenat:

 Hurvínek – loutková postava z Divadla Spejbla a Hurvínka
 Hurvínek (planetka) – planetka s číslem 29472
 lidové označení pro motorový vůz M 131.1
 přezdívka pro lidový osobní automobil Z 6 Zbrojovky Brno

Odkazy

Externí odkazy